Фарнаваз I Фарнаваз I (груз. ფარნავაზი) — перший цар Іберії, стародавньої грузинської держави.
 Фарнаваз II Фарнаваз II — останній Арташесід на престолі Іберії (63—30 до н. е.).

Див. також 
 Фарнавазіди або Фарнавазіані () — перша династія грузинських монархів, що правила в Картлі (Іберія).